Појам Пољско-османски рат може да се односи на:
 Пољско-османски рат (1485–1503)
 Молдавски магнатски ратови
 Пољско-османски рат (1620–1621)
 Пољско-османски рат (1633–1634)
 Пољско-козачко-татарски рат (1666–1671)
 Пољско-османски рат (1672–1676)
 Пољско-османски рат (1683–1699)

Османски ратови у Европи
Османски ратови